Hilker ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Hilker (* 1965), Unternehmensberaterin und Autorin
 Eva-Maria Hilker, deutsche Journalistin
 Frank Hilker (* 1969), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Hilker (1881–1969), deutscher Pädagoge
 Heiko Hilker (* 1966), deutscher Politiker der Partei Die Linke
 Monika Hilker (* 1959), deutsche Biologin
 Nadia Hilker (* 1988), deutsche Schauspielerin
 Reinhard Hilker (1899–1961), deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:

 Hilger